Courtemanche bezeichnet:
 Courtemanche, französische Gemeinde im Département Somme 

Courtemanche ist der Familienname folgender Personen:
 Firmin Courtemanche (1913–1999), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Chipata
 Gil Courtemanche (1943–2011), kanadischer Journalist und Schriftsteller 
 Henri Courtemanche (1916–1986), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker
 Michel Courtemanche (* 1964), kanadischer Komiker und Schauspieler